KV steht als Abkürzung für:

 Kaltverpflegung im Österreichischen Bundesheer
 Kantonsverfassung
 Kanuverein, siehe Kanusportverein
 Kardioversion
 Karnaugh-Veitch-Diagramm, in der Digitaltechnik Darstellung und Vereinfachung boolescher Funktionen
 Karnevalsverein
 Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine, Verband von zirka 90 Studentenverbindungen
 Kassenärztliche Vereinigung
 Kaufmännischer Verband Schweiz, schweizerischer Berufsverband, und daher auch 
 deutschschweizerische Abkürzung für die kaufmännische berufliche Grundbildung
 Kaufvertrag
 Kaviar, sexueller Lustgewinn durch menschlichen Kot, siehe Koprophilie
 Kavminvodyavia, ehemalige russische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 kesser Vater, männlich auftretende Lesbe, siehe auch Butch und Femme
 Kindesvater, Amtssprache
 Kings' Valley, wie KV1, KV2, KV3 usw. (oder: KV 1, KV 2 usw.) zur Nummerierung von Gräbern im Tal der Könige; Bezeichnung für ägyptische Grabstätten
 Kirchenvorstand oder (in katholischen bayerischen Pfarreien) Kirchenverwaltung
 Klassenvorstand, österreichisches Wort für Klassenlehrer
 sowjetische Panzer der Kliment-Woroschilow-Reihe: KV-1, KV-2, KV-3, KV-85
 Klitorisvorhaut, Abkürzung aus der Piercingszene
 Köchelverzeichnis der Werke Wolfgang Amadeus Mozarts
 Kollektivvertrag (Österreich)
 Kombinierter Verkehr
 Kommunalverfassung
 Körperverletzung, gebräuchliche Abkürzung bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
 Kostenverzeichnis
 Kostenvoranschlag
 Krankenversicherung
 Kreisverband
 Kristallviolett, synthetischer Farbstoff
 Kurzvortrag

KV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Albanien: Kreis Kuçova (auslaufend)
 Großbritannien: Northampton
 Niederlande: Heer (nur mit zwei Buchstaben)
 Norwegen: Kongsberg in der Provinz Viken
 Serbien: Kraljevo
 Tschechien: Karlovy Vary, deutsch: Karlsbad (auslaufend)

kV steht als Abkürzung für:

 Kilovolt, das tausendfache der Einheit für elektrische Spannung, siehe Volt#Gebräuchliche dezimale Vielfache
 kleine Fahrt voraus, siehe Schifffahrt
 kontraktile Vakuole

kv steht als Abkürzung für:

 Komi Sprachencode nach ISO 639-1
 spezifische Drehzahl ns (auch in Deutschland verbreitete Abkürzung für motor velocity constant)
 [das] kannst [du] vergessen, siehe Vergessen

k.v. steht als Abkürzung für:

 kriegsverwendungsfähig, im Militärwesen (veraltet) der Tauglichkeitsgrad

Siehe auch:
 KV Zürich Business School
 Kv-Wert
 KVz
 Kv-Faktor

KV